Kishikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akari Kishikawa (* 1985), japanische Leichtathletin
 Seiya Kishikawa (* 1987), japanischer Tischtennisspieler